El nombre de Timocles (en griego antiguo Τιμοκλῆς) puede corresponder a cuatro personajes de la cultura de la Grecia Antigua:
 Timocles de Atenas, escultor.
 Timocles (poeta trágico).
 Timocles (poeta cómico).
 Timocles de Siracusa, poeta.